Višňové  je naselje u Žilinskom kraju i  Okrugu Žilina, sjeverna Slovačka.

Izvori

Naselja u Slovačkoj